И́горь Васи́льевич Ушако́в (25 сентября 1957, Иркутск — 22 ноября 2021, Иркутск) — российский врач, кандидат медицинских наук, главный врач ОГАУЗ «Иркутский областной клинический центр» (ИДЦ), президент Диагностической медицинской ассоциации (ДиаМА) России и стран СНГ, победитель Всероссийского конкурса врачей — 2015 в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» (I место).

Образование 
В 1980 году окончил лечебно профилактический факультет Иркутский государственный медицинский институт.

С 1985 по 1987 год обучался в клинической ординатуре на кафедре факультетской терапии ИГМИ.

В 1997 году стажировался в центре обучения МИДа Японии.

В 1998 году прошел стажировку в ИГИУВе по экономике и управлению здравоохранением.

В 1999 году стажировался в ИГИУВе по терапии.

В 1999 году прошел повышение квалификации в ЦНИИ экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов  по теме «Организационные и методические вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов».

В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Заболеваемость и инвалидность, принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов при болезнях органов дыхания».

В 2002 году окончил Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента ИГУ и получил диплом по специальности «Менеджмент организации».

Профессиональная деятельность 
С 1981 по 1985 год, Ушаков работал участковым врачом-терапевтом в поликлинике № 9 Иркутска.

С 1987 по 1993 год, Ушаков являлся ассистентом кафедры факультетской терапии ИГМИ. Впервые в Иркутской области внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие современные виды исследований. За время работы в ИГМИ зарекомендовал себя высокопрофессиональным педагогом, специалистом, владеющим широким диапазоном диагностических и лечебных методов, активно занимался научной работой, был руководителем научного студенческого кружка.

В 1993 году, Ушаков назначен главным врачом ИДЦ. С 1993 года в должности главного врача занимался реализацией инвестиционного проекта и созданием Иркутского диагностического центра (ИДЦ) — это подготовка технико-экономического обоснования, медицинского задания на проектирование, формирование структуры диагностического центра, работа с профильными министерствами РФ и ведущими специалистами Иркутска и Москвы, подготовка и экспертиза контракта и всех спецификаций на медицинское оборудование, ежедневный контроль за реализацией всего проекта, подбор и расстановка кадров, анализ деятельности диагностических центров России и всех диагностических служб Иркутска. В итоге в 1999 году Иркутский диагностический центр был торжественно открыт.

В 2001 году, Ушаков избран членом правления Ассоциации диагностических центров, а в 2010 году избран президентом Диагностической медицинской ассоциации (ДиаМА) России и стран СНГ.

С 2006 по 2008 год возглавлял Главное управление здравоохранения Иркутской области.

С 2008 года по настоящее время — главный врач ОГАУЗ «Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра» (ИДЦ).

С 2010 года президент Диагностической медицинской ассоциации (ДиаМА) России и стран СНГ.

В 2015 году вошел в «Комитет по информационным технологиям» В Национальной медицинской палате (НМП)

Ушаков являлся членом Центральной аттестационной комиссии Минздрава России в Сибирском федеральном округе

Награды 
Ушаков награждён почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ, неоднократно награждался почетными грамотами губернатора Иркутской области, мэра Иркутска, органов управления здравоохранением Иркутской области и города Иркутска.

Ушаков и возглавляемый им диагностический центр стали лауреатами международной премии «Профессия — жизнь», победителями первого регионального конкурса «Лидеры Байкальского региона» в номинации «За развитие эффективного бизнеса».

Под руководством Ушакова центр стал лучшей организацией по охране труда города Иркутска в 2009 году, в 2010-м ИДЦ получил сертификат соответствия системы менеджмента качества международным стандартом ИСО 9001:2008 (единственный в регионе), стал лауреатом и обладателем золотого знака победителя конкурса «100 лучших товаров России—2010» в номинации «Услуги медицинские», стал победителем в номинации «Медицинские центры» независимого рейтинга СМИ.

В 2010 году Ушаков стал победителем конкурса в номинации «Лучшие главные врачи года муниципальных и областных медицинских учреждений Иркутской области», организованном министерством здравоохранения Иркутской области.

В декабре 2010 года стал лауреатом межрегионального конкурса «Лучший менеджер по качеству 2010 года» за личный вклад в совершенствование системы менеджмента, награждён почетным знаком «За достижения в области качества».

В 2011 году Ушаков стал победителем сразу двух конкурсов: всероссийского конкурса «Лучший врач России 2011» и межрегионального конкурса «Шеф года», номинация «Услуги».

В 2014 году удостоен почетной грамоты законодательного собрания Иркутской области

В 2015 году Ушаков стал победителем «Всероссийского конкурса врачей 2015» в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» (I место). Всероссийский конкурс врачей организован министерством здравоохранения РФ, проводится ежегодно, всего в нём учреждено 30 номинаций.

Победитель конкурса Министерства здравоохранения Иркутской области «Лучший по профессии»

Получил сертификат признания «Национального медицинского холдинга» (Астана, Казахстан) за доклад «Интеграция современных технологий менеджмента МС ИСО 9001:2008 и ЛИН (практический опыт)» и участие в первом международном медицинском деловом форуме (Астана, Казахстан).

Возглавляемый Ушаковым ИДЦ — неоднократный лауреат выставки «Сибздравоохранение».

Достижения 
В 2011 году Ушаковым подписано соглашение о сотрудничестве ИДЦ (единственное медицинское учреждение в России) с ГК «Росстехнологии» (ОАО концерн «Сириус») по созданию национальной программной платформы на свободном программном обеспечении (СПО) по разделу «Здравоохранение».

Ушаковым создана уникальная для России инновационная система управления медицинской организацией на основе современных технологий менеджмента: бенчмаркинг, маркетинг, CALS-технологии, реинжиниринг бизнес-процессов, логистика, всеобщее управление качеством (TQM), стандарты ИСО 9000 и прочее. В 2005 году И. В. Ушаковым разработана и внедрена оригинальная интегрированная система оплаты труда медицинских сотрудников центра, учитывающая объемные и качественные показатели, индивидуальные качества сотрудников. И. В. Ушаков был инициатором и руководителем проекта «Создание системы менеджмента качества (СМК) ИДЦ с позиции международного стандарта ИСО 9001:2000».

Под руководством Ушакова разработаны и внедрены стандарты ИДЦ, стандартные операционные процедуры, регламенты, описаны и усовершенствованы основные процессы медицинской и немедицинской деятельности.

Ушаковым, совместно со специалистами отдела информационных технологий ИДЦ, впервые разработана не имеющая аналогов в России менеджмент-ориентированная информационная система (МОМИС), построенная полностью на свободном программном обеспечении (СПО). Компьютеризированы и объединены в единую сеть рабочие места всех сотрудников (медицинских и немедицинских). Создана электронная карта пациента. Вся статистическая информация формируется автоматически по заданным критериям.

Игорем Васильевичем создан Центр телемедицины, позволяющий проводить сеансы оперативных и удаленных телеконсультаций (в том числе и в ведущих мировых клиниках) для районов области, участвовать в региональных, всероссийских и международных конференциях.

Ушаковым впервые в Иркутской области внедрены в практическую деятельность более 450 новых лечебно-диагностических методик, созданы центры биопсийной диагностики кожи (впервые в России), диагностики и профилактики остеопороза.

Ушаков находится в резерве управленческих кадров Иркутской области.

В настоящее время, ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» является одним из самых современных, высокоэффективных и динамично развивающихся медицинских учреждений не только в Сибирском федеральном округе, но и в России.

Руководствуясь принципом непрерывного совершенствования, Ушаков и сейчас занимается развитием инновационных управленческих и медицинских технологий.

Проекты 
В 2017 году по инициативе Ушакова начато строительство филиала ИДЦ в городе Братске. Проектная документация на строительство разрабатывалась в течение нескольких лет. Филиал будет обслуживать северное население Иркутской области, это примерно 650 тысяч человек. Та инновационная площадка для внедрения медицинских разработок, которая активно развивается в Иркутске, теперь сможет расширить свои возможности и эксклюзивные лечебно-диагностические методы, которые применяют врачи ИДЦ, будут доступны и жителям отдаленных территорий региона. Этот проект считается уникальным, поскольку строительство ведет государственное медицинское учреждение без финансирования из бюджета. Планируется, что первых пациентов филиал начнет принимать в начале 2018-го года. .

Публикации, интервью, доклады 
Ушаков является автором более 50 печатных работ, 10 методических рекомендаций, участвовал с докладами на 22 международных и российских конференциях, организовывал 4 международных симпозиума «Менеджмент в медицинской диагностике».

«Централизация лабораторной службы Иркутской области»

"Высший диагностический «пилотаж»

«Медицина в стиле джаз»

"Брать молодых — «с чистого листа»

«Игорь Ушаков: я свободен от догм и стереотипов»

Ушаков также являлся докладчиком на Российском конгрессе по повышению производительности в 2016 году.

Личная жизнь и увлечения 
Увлекался игрой на фортепиано (джазовой импровизацией), рыбалкой, бильярдом, был активным болельщиком футбольных команд.

Примечания